Päch ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Päch (* 1955), deutsche Autorin, Herausgeberin und Medienexpertin
 Thomas Päch (* 1982), deutscher Basketballtrainer

Siehe auch:
 Paech
 Pech